

Geografia
 Ghiacciaio Henson (in inglese Henson Glacier) – ghiacciaio sulla costa di Davis, nella Terra di Graham, in Antartide

Persone
 Brian Henson (1963) – regista e produttore cinematografico statunitense, figlio del regista Jim
 Drew Henson (1980) – ex giocatore di football americano ed ex giocatore di baseball statunitense
 Elden Henson, pseudonimo di Elden Ryan Ratliff (1977) – attore statunitense
 Gavin Henson (1982) – rugbista a 15 gallese
 Garette Ratliff Henson (1980) – attore statunitense
 Jim Henson (1936-1990) – regista e produttore cinematografico statunitense
 John Henson (1967) – attore, comico e conduttore televisivo statunitense
 John Henson) (1990) – cestista statunitense
 Keaton Henson (1988) – musicista, poeta e artista inglese
 Leslie Henson (1891-1957) – attore teatrale, produttore teatrale, regista e cantante di music hall britannico
 Lou Henson, propr. Louis Ray Henson (1932-2020) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Matthew Henson (1866-1955) – primo esploratore artico afroamericano
 Payton Henson (1995) – cestista statunitense
 Samuel Henson (1971) – ex lottatore statunitense
 Steve Henson (1968) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Taraji P. Henson (1970) – attrice e cantante statunitense

Altro
 Cratere Henson – cratere lunare
 Henson Recording Studios, un tempo A&M Studios – studi discografici situati a Los Angeles, in California
 Jim Henson Productions o The Jim Henson Company – società statunitense attiva nel campo dei media e dell'intrattenimento
 Jim Henson Home Entertainment
 Jim Henson Pictures
 Jim Henson Television

Pagine correlate
Josiah Henson